Кочабамба () — департамент Боливии.

Площадь — 55 631 км². Население 1 861 924 жителей (2010).

Административный центр — город Кочабамба.

Департамент является признанной гастрономической столицей Боливии.

Административное деление 
Департамент Кочабамба делится на 16 провинций, которые подразделяются на 47 муниципалитетов и — на четвёртом уровне — на 144 кантона.

Праздники 
 1 января: Сан-Сальвадор (Тотора).
 2 февраля: Вирген де-ла-Канделария () (Аквиле, Тотора).
 Февраль-март: карнавал Такипайанакус () (указать дату).

Примечания